Vil·la Teresa (l'Arboç), casa de l'Arboç
 Vil·la Teresa (les Borges Blanques), casa de les Garrigues
 Vil·la Teresa (Calafell), casa de Calafell